Мещера может означать:

 Мещера — историческая область в России, княжество. Мещерой на административном языке XVI и XVII вв. называется Шацкая провинция, которая включала Елатомский, Кадомский и Шацкий, затем Краснослободский, Спасский, Темниковский, Троицкий уезды Тамбовской губернии, Керенский, Чембарский — Пензенской губернии.
 Мещера́ (Мещёра, Мещёрская низменность) — обширная лесистая низменность в центре Восточно-Европейской равнины.
 Мещера — город, центр исторической области в России, впервые упоминается в 1393 году.
 Мещера (Мещерское Озеро) — жилой массив в Канавинском районе Нижнего Новгорода, объединяющий в себе несколько микрорайонов.
 Мещера — древнее финно-угорское племя.
 Мещера — субэтническая группа русских.

См. также 
 Мещёра